Grâce-Hollogne is een gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 22.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: PCB (5,69%) / 2018: Parti Populaire (4,57%), ULP (4,32%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.(**) De percentages voor dit jaar ontbreken of zijn onvolledig op de verkiezingsdatabase. De grootste partij is in kleur.

Sport 
Voetbalclub Cité Sport Grâce-Hollogne is aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. In 2012 promoveerde de club naar de nationale reeksen.

Bekende inwoners 
 Alain Van der Biest
 Gilbert Mottard

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Grâce-Hollogne
 Schietpartij van Grâce-Berleur

Externe link 
 Website van de gemeente

 
Plaats in Luik (provincie)